Vilain ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles Vilain XIIII (1803–1878), belgischer Politiker 

Vilain steht für:
 Vilain Frères, ehemaliger französischer Automobilhersteller 

Siehe auch:
 Villain